Suvi Do est un toponyme qui peut désigner :
 Suvi Do, un village de Serbie situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
 Suvi Do, un village de Serbie situé dans la municipalité de Palilula (Niš), district de Nišava ;
 Suvi Do, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
 Suvi Do, une localité de Serbie située dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo ;
 Suvi Do/Suhodoll, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).